Il doppio del torneo di tennis Jerusalem Challenger 2001, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Jonathan Erlich e Michaël Llodra che hanno battuto in finale Noam Behr e Noam Okun 7-5, 4-6, 7-62.

Teste di serie 

 Jonathan Erlich /  Michaël Llodra (Campioni)
 Neville Godwin /  Sander Groen (primo turno)

 Paul Hanley /  Nathan Healey (semifinali)
 Noam Behr /  Noam Okun (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Jerusalem Challenger 2001